Нэм (Нем; ) — вьетнамские рулетики (роллы) из рисовой бумаги, традиционное блюдо вьетнамской кухни. По-другому их можно назвать «блинчиками или рулетиками в рисовой бумаге». Как поговаривают, «если ты не попробовал нэм, значит ты не побывал во Вьетнаме, хоть сто раз посетил эту страну!».

Необходимо различать вьетнамский нэм от «спринг-роллов», «фитнес-роллов», «весенних роллов», которыми некоторые рестораны называют свои рулетики, изготовленные по рецептам китайской или японской кухни.

Главные ингредиенты и способы приготовления нэмов 
У нэма два основных компонента:
 Рисовая бумага;
 Начинка рулетика.

Начинка может быть разной. Часто используются свиной фарш, сушёные грибы-вешенки, также используют твёрдые сорта макарон, бобовые ростки, морковь, зелень и т. д.

Также нэмы различаются по способу приготовления. Самый распространённый — это нэм, жареный на сковороде в масле. Также популярен нэм куон, «сырой» нэм: готовую к употреблению начинку заворачивают в смоченный водой лист рисовой бумаги, после чего нэм готов к употреблению.

Некоторые самые распространенные виды нэмов 
 Нэм ран () — жареный нэм;
 Нэм куон () — «сырой» нэм;
 Нэм ныонг () — тушеный нэм, жареный на огне или в духовке;
 Нэм че () из кожи, ушей свиньи в листе гуавы, лимона;
 Нэм из улиток;
 Нэм тюа () — кислый нэм из кожи и шейки свинины в листе банана.

Нэм популярен во Вьетнаме не только как изысканное блюдо, его можно встречать в пословицах, стихотворениях. Вот таким образом с древних времен выражена относительная «значимость» нэмов когда они оказались у мужчин со своей компанией:

В руках нэм да бутылка
И забыл, что жена велела!

()

Галерея

Литература и ссылки 
 

Рулеты
Вьетнамская кухня
Блюда по алфавиту